Анто́нио Кано́ва (; 1 ноября 1757, Поссаньо — 13 октября 1822, Венеция) — итальянский , наряду с датчанином Бертелем Торвальдсеном, наиболее значительный представитель неоклассицизма в западноевропейской скульптуре. Крупные собрания работ Кановы находятся в парижском Лувре и в петербургском Эрмитаже.

Биография 
Сын каменотёса Пьетро Кановы и его жены Анжелы Зардо Фантолини. Отец умер в 1761 году и мать повторно вышла замуж. Канова воспитывался дедом по отцу, Пазино Кановой, владельцем каменотёсных мастерских. Здесь он получил первые навыки работы по камню.
 
Его первым учителем скульптуры в Венеции был Джузеппе Торретти. В 1770 году Канова поступил на два года в ученики к венецианскому скульптору Джузеппе Бернарди. Затем учился у Джованни Феррари, поступил в Венецианскую академию изящных искусств. Учась в Академии получил несколько наград. Во время учёбы выполнил несколько работ для местных монастырей.

Венецианский сенатор Джованни Фальеро нанял Канову для создания статуй Эвридики и Орфея для сада своей виллы в Асоло. Работа над статуями была начата в 1775 году, и обе были закончены в 1777-м. В 1779 году венецианского прокуратор Пьетро Веттор Пизани заказал скульптору группу «Дедал и Икар».

В следующем году он отправился в Рим. Изучение классических произведений способствовало развитию его природных способностей. Вскоре молодой художник занял выдающееся место среди ваятелей того времени, и известность его росла с появлением каждого нового произведения и распространяясь далеко за пределы Италии. К нему поступали заказы от многих аристократических семейств и царственных особ. Папа Пий VII в 1802 году сделал его главным смотрителем всех художественных памятников в своих владениях. Наполеон Бонапарт пригласил его в 1802 году в Париж для изготовления колоссальной статуи (Наполеона) и для других важных работ. Шедевр этого времени — Полина Бонапарт в обличии победоносной Венеры.

После падения Наполеона, в 1815 году, Канова способствовал тому, чтобы художественные сокровища, увезённые из Рима низложенным императором во Францию, были возвращены в Вечный город; в благодарность за это, равно как и за его необычайный художественный талант, Пий VII приказал вписать его имя в Золотую книгу Капитолия и пожаловал ему титул маркиза д’Искиа. 

Был первым президентом Папской Римской археологической академии.

Несмотря на эти почести и на благорасположение со стороны папы, знаменитый скульптор вследствие размолвки с кардиналами покинул Рим и последние годы своей жизни провёл на родине, в Поссаньо, близ Бассано. Он умер в Венеции 13 октября 1822 г. и был похоронен в соборе Санта-Мария-Глорьоза-дей-Фрари в мавзолее, который сам же спроектировал по образцу пирамидальных римских надгробий.

После смерти Кановы в 1822 году Венецианская академия решила поместить сердце Кановы в порфировую урну, и по распоряжению президента академии Леопольдо Чиконьяры была проведена подписка для сбора денежных средств на памятник Канове. В 1827 группой учеников Антонио Кановы (Д. Фабрис, Б. Феррари, Р. Ринальди, Л. Зандоменеги, Я. де Мартини и А. Боза), этот памятник был построен согласно проекту самого Кановы. В урне, которую держит сильно задрапированная фигура (работа Бартоломео Феррари) находится сердце Кановы, остальное тело погребено в мавзолее около его дома в Поссаньо.

Творчество 
При жизни Канова имел репутацию самого значительного из скульпторов новейшего времени. В развитии классицистической скульптуры он сыграл столь же ключевую роль, что и Давид — в развитии классицистической живописи. Современники не жалели сильных эпитетов для описания своего преклонения перед даром Кановы, который, как тогда казалось, выдерживал сравнение с лучшими ваятелями античности. Его надгробия эффектны, портреты — идеализированы. Тем не менее ни «торжественное спокойствие композиции», ни «ясность и изящество пропорций» не уберегли Канову от обвинений в «холодной отвлечённости образов, сентиментальной слащавости и салонной красивости, безжизненности гладкой, отполированной поверхности мрамора», которые выдвигали против него многие позднейшие историки искусства.

Произведения

Образ в кино 
 «Имперская Венера» (Италия, Франция, 1962), реж. Жан Делакруа — актёр

Примечания

Литература 
 
 Федотова Е. Д. Канова. Художник и его эпоха. — : Республика, 2002. — 528 с.

Почётные вольные общники Императорской Академии художеств
Почётные граждане Азоло
Похороненные в Санта-Мария-Глорьоза-дей-Фрари
Антонио Канова